La Distinguished Service Medal (D.S.M.) è la denominazione di una decorazione in uso in diversi paesi e ambiti.

Distinguished Service Medal (Australia): Concessa per meriti nella guida di azioni.
Distinguished Service Medal (Botswana)
Distinguished Service Medal (Stati Uniti): Concessa per meriti civili.
Army Distinguished Service Medal (Stati Uniti): Concessa per meriti militari
Distinguished Service Medal (Regno Unito): Concessa per meriti nella guida di azioni.
Distinguished Service Medal (Irlanda)
Medal of Distinguished Service (Israele)
Distinguished Service Medal (Messico)
Vishista Seva Vibhushanaya (Distinguished Service Medal) (Sri Lanka)